Beatrixhaven (Eemsmond), zie Eemshaven
Beatrixhaven (Eindhoven)
Beatrixhaven (Maastricht)
Beatrixhaven (Werkendam)
Prinses Beatrixhaven (Rotterdam), zie Eemhaven
Prinses Beatrixhaven (Yerseke)